BZV steht für:
 Bayerischer Ziegelindustrie-Verband
 Braunschweiger Zeitungsverlag GmbH, ehemaliger Verlag der Braunschweiger Zeitung, heute FUNKE Medien Niedersachsen
 Brazzaville (ISO 3166-2:CG-Code), Departement und Hauptstadt der Republik Kongo
 Flughafen Brazzaville Maya-Maya  (IATA-Code)

bzv steht für:
 Bebe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache im Kamerun

Abkürzung